Wiesiółka ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Wiesiółka (Łazy), Dorf der Gmina Łazy in der Woiwodschaft Schlesien
 Wiesiółka (Wałcz), Dorf der Gmina Wałcz in der Woiwodschaft Westpommern